Oberdorf steht für:

Personen:
 Fritz Oberdorf (1898–1976), deutscher Pflanzenzüchter
 Lena Oberdorf (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Tim Oberdorf (* 1996), deutscher Fußballspieler

Geografie:
 Oberdorf (Stadt Zürich), der südliche Teil der Altstadt von Zürich
 Oberdorf (Oberdorf-Spachbach), ein Ortsteil der Kommune Oberdorf-Spachbach im Unterelsass
 Horní Ves, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Horní Ves (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most, Tschechien
 Marktoberdorf, Stadt im Landkreis Ostallgäu, Bayern (bis 1898 Oberdorf)
 Oberdorf im Burgenland, Gemeinde im Burgenland
 Oberdorf am Hochegg, Ortschaft von Kirchberg an der Raab, ehemalige Gemeinde, Steiermark
 Oberdorf BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft
 Oberdorf NW, Gemeinde im Kanton Nidwalden
 Oberdorf SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Oberdorf (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Oberdorf am Ipf, Ortsteil der Gemeinde Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Oberdorf (Konstanz), Teil des Ortsteils Dingelsdorf in der Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Oberdorf (Langenargen), Ortsteil der Gemeinde Langenargen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Oberdorf (Mittelbiberach), Ortsteil der Gemeinde Mittelbiberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Oberdorf (Rottweil), Ortsteil der Stadt Rottweil, Landkreises Rottweil, Baden-Württemberg
 Oberdorf bei Immenstadt, Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberdorf (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberdorf (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Oberdorf (Mittelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mittelstetten, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Oberdorf (Obermaiselstein), Ortsteil der Gemeinde Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberdorf (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberdorf (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Oberdorf (Brochterbeck), Ortsteil der Gemeinde Brochterbeck, Landkreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Oberdorf (Eitorf), Ortsteil von Eitorf, Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberdorf (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberdorf-Helenenberg, Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberdorf (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg (Sachsen), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Oberdorf (Stollberg), Ortsteil der Stadt Stollberg/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Oberdorf (Thum), Ortsteil der Stadt Thum, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Oberdorf (Bleicherode), Ortsteil der Gemeinde Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Oberdorf I, Ortschaft in der Gemeinde Friesach im Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde Neuhaus), Ortschaft von Neuhaus, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde Rennweg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde St. Urban), Ortschaft von St. Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde Weißensee), Ortschaft von Weißensee, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten (ehem. Techendorf)
 Oberdorf (Gemeinde Treffen), Ortschaft von Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Oberdorf (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Oberdorf (Gemeinde Mettmach), Katastralgemeinde von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Oberdorf (Gemeinde Thalgau), Ort bei Thalgau, Flachgau, Salzburg
 Oberdorf (Gemeinde Ardning), Ortsteil von Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Bärnbach), Stadtteil von Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Bruck), Ortschaft in Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Liezen), Ortsteil der Stadt Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark 
 Oberdorf (Gemeinde Mitterdorf an der Raab), Ortsteil von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Pirching), Ortschaft von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Scheifling), Ortsteil von Scheifling, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberdorf bei Thannhausen, Ortschaft und Katastralgemeinde von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortschaft von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft von Trofaiach (ehemals Gai), Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Oberdorf (Gemeinde Ehrwald), Ortsteil von Ehrwald, Außerfern (Bezirk Reutte), Tirol
 Oberdorf (Gemeinde Thurn), Ortsteil von Thurn, Osttirol (Bezirk Liezen), Tirol
 Oberdorf (Dornbirn), der 3. Stadtbezirk der Stadt Dornbirn, Vorarlberg
 Oberdorf (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Oberdorff
 Oberndorf – dort auch zur Namenkunde
 Oberdorp
 Oberdorfen
 Obersdorf